Иван Љубичић је освојио турнир. У финалу је победио Ендија Родика резултатом 7:6(7:3), 7:6(7:5).

Носиоци 

  Роџер Федерер (треће коло)
  Новак Ђоковић (четврто коло)
  Рафаел Надал (полуфинале)
  Енди Мари (четвртфинале)
  Николај Давиденко (треће коло)
  Робин Седерлинг (полуфинале)
  Енди Родик (финалиста)
  Марин Чилић (друго коло)
  Жо-Вилфрид Цонга (четврто коло)
  Фернандо Вердаско (треће коло)
  Хуан Карлос Фереро (треће коло)
  Гаел Монфис (друго коло)
  Давид Ферер (друго коло)
  Радек Штјепанек (друго коло)
  Џон Изнер (четврто коло)
  Жил Симон (друго коло)

<li> Сем Квери (треће коло)
<li> Томи Робредо (четвртфинале)
<li> Томаш Бердих (четвртфинале)
<li> Иван Љубичић (победник)
<li> Хуан Монако (четвртфинале)
<li> Јирген Мелцер (четврто коло)
<li> Иво Карловић (друго коло)
<li> Алберт Монтањес (треће коло)
<li> Филип Колшрајбер (треће коло)
<li> Томаз Белучи (треће коло)
<li> Маркос Багдатис (четврто коло)
<li> Фелисијано Лопез (треће коло)
<li> Виктор Троицки (четврто коло)
<li> Јанко Типсаревић (друго коло)
<li> Жилијен Бенето (друго коло)
<li> Игор Андрејев ''(друго коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

Отворено првенство Индијан Велса 2010.
Отворено првенство Индијан Велса – мушкарци појединачно